Cesar Alberto Castro Perez (San Cristóbal, 10 de abril de 1983) é um futebolista profissional grego, defensor, milita no Panserraikos.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Venezuela
Futebolistas do Atromitos FC
Futebolistas do PAS Giannina FC
Futebolistas do Panserraikos 1964 FC